Третья футбольная лига 2008/2009 годов () — 1-й сезон Третьей лиги с момента её создания в 2008 году. Сезон стартовал 25 июля 2008 года и закончился 23 мая 2009 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Третья лига 2008/09 на kicker.de

2008/2009
Германия
Германия
Спорт в Германии в 2008 году
Спорт в Германии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009